Narrow pode ser:

The Narrow Way - uma canção com três partes da banda Pink Floyd e escrita por David Gilmour para o álbum Ummagumma.

Narrowbody - designa-se por narrow-body aircraft um avião cuja cabina tem entre 3 m a 4m, com filas de 2 a 6 lugares, ao longo do aparelho.

Marsupiais do gênero Phascolosorex

Desambiguação